Sonia est un prénom féminin. Il est notamment porté par :
 Sonia Delaunay, artiste plasticienne
 Sonia Evans, chanteuse britannique
 , album de Sonia Evans
 Sonia Gandhi, femme politique indienne
 Sonia Jam, photographe québécoise
 Sonia Rolland, Miss France 2000 
 Sonia Grimm, auteure-chanteuse-compositrice suisse.

Voir aussi 
 Sonia, une chanson du groupe d'oi! Komintern Sect
 Sonia la tortue, une tortue de fiction, personnage de la bande dessinée SODA
 Sonia, film muet britannique de 1921 dirigé par Denison Clift
 , film grec de 1980 dirigé par Tákis Kanellópoulos
 SONIA (Sterling Over Night Interest Rate), taux d'intérêt de référence libellé en livres sterling

Homonymie de prénom